Ko Jeong-Woon (Gwangju, 27 de junho de 1966) é um ex-futebolista e atual treinador profissional sul-coreano, atacante, atuou por Seongnam Ilhwa Chunma, Cerezo Osaka
e Pohang Steelers

Carreira 
Ko Jeong-Woon fez parte do elenco da Seleção Coreana de Futebol da Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Treinadores de futebol da Coreia do Sul
Futebolistas da Coreia do Sul
Alunos da Universidade Konkuk
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Futebolistas do Seongnam FC
Futebolistas do Cerezo Osaka
Futebolistas do Football Club Pohang Steelers
Treinadores do Jeonnam Dragons
Treinadores do FC Seoul
Treinadores do Seongnam FC
Jogadores da Seleção Sul-Coreana de Futebol